Мусихин — русская фамилия. Известные носители:

 Мусихин, Алексей Вячеславович (род. 1975) — российский легкоатлет.
 Мусихин, Олег Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.

 Мусихина, Екатерина Юрьевна (род. 1987) — российская тхеквондистка.